Эмана́ция ( — «истечение, распространение»):

 Эманация — истечение чего-либо откуда-либо, появление чего-либо в результате выделения из чего-либо более сложного; то, что возникло, появилось в результате такого истечения.
 Эманация — в философии, концептуальный термин, означающий происхождение Универсума (вселенной) посредством истечения его из запредельного первоначала, Единого (Божества).
 Эманация — в физике, испускание лучей радиоактивными веществами (см. радиоактивный распад); то, во что превращается радиоактивное вещество при испускании лучей, газообразный продукт распада радиоактивных веществ.
 Эманация (Em) — в химии название, часто употребляемое применительно к любому из природных изотопов радона. Ранее «эманацией» называли сам химический элемент радон.
 Эманация — каббалистический термин.

Примечания